Огун (штат) () — штат в південно-західній частині Нігерії. 
 Огун — річка в південно-західній частині Нігерії.